Ljestvice B-1 lige za sezonu 2012./13.

Centar

Istok

Jug

Prvi dio

Drugi dio 
Uključene utakmice iz prvog dijela lige.

Zapad

Poveznice  
 A-1 HKL 2012./13.
 A-2 Hrvatska košarkaška liga 2012./13.
 C Hrvatska košarkaška liga 2012./13.
 Kup Krešimira Ćosića 2012./13.

Izvori 
 Košarkaški savez Brodsko-posavske županije, B-1 liga Istok 2012./13. , pristupljeno 8. listopada 2013.
 kosarka.org, statistički centar 
 kkmislav.hr, seniori 2012./13. - B-1 liga Jug , pristupljno 8. siječnja 2015.
 KS Primorsko-goranske županije, priopćenja 
 B liga Centar, rezultati 2012./13., arhiva
 B liga Centar, ljestvica 2012./13., arhiva

2012-13
m-3-B-1